Török Béla (1871–1925) orvos, fül-orr-gégész
 Török Béla (1880–?) diplomata, követ
 Török Béla (1919–1998) amerikai magyar katolikus pap
 Török Béla (1923–2009), mérnök, műegyetemi adjunktus, a Budapesti Műszaki Egyetem Forradalmi Bizottságának tagja
 Török Béla (1963) vízilabdázó, ügyvéd
 Török Béla (1990) válogatott vízilabdázó

Jegyzetek